Gnaeus Fulvius Centumalus ist der Name folgender Personen:
* Gnaeus Fulvius Centumalus (Konsul 229 v. Chr.), römischer Politiker und Feldherr
 Gnaeus Fulvius Centumalus (Konsul 211 v. Chr.) († 210 v. Chr.), römischer Politiker und Feldherr